Czarni Olecko – polski klub sportowy z siedzibą w Olecku, założony 25 lutego 1957 roku. W klubie funkcjonują sekcje piłki nożnej i piłki ręcznej. Najwyższy ligowy poziom drużyny piłkarskiej to „stara” III liga.

Protoplastą zespołu Czarnych była założona w 1946 roku Spójnia, która w 1955r. zmieniła nazwę na Lega. Dwa lata później w 1957 roku doszło do fuzji z Gwardią i Budowlanymi, powstał klub o nazwie Czarni. Od początku istnienia w klubie działały takie sekcje, jak: siatkówka, koszykówka, judo, wioślarstwo, podnoszenie ciężarów, szachy, lekka atletyka,
piłka ręczna, brydż sportowy, taekwondo, tenis ziemny, strzelectwo sportowe oraz piłka nożna i tenis stołowy.

Stadion

Nazwy klubu w rozgrywkach
 2003/2004 – 2005/2006 – MLKS Czarni Olecko
 2006/2007 – MLKS Czarni Stars Olecko
 2007/2008 – MLKS Czarni Justyna Olecko
 2008/2009 – MLKS Czarni Olecko

Trenerzy od sezonu 2003/2004 
 Roman Leśniewski
 Karol Sobczak
 Antoni Lenar
 Karol Sobczak
 Kamil Szarnecki (grający trener) i Tomasz Karniej (II trener)
 2016/17, 2017/18 - Karol Sobczak
 2018/19 - Bartłomiej Koniecko

Sezony

Źródła 
 Portal 90minut.pl
 Oficjalna strona http://www.czarniolecko.pl/news.php

Kluby piłkarskie w województwie warmińsko-mazurskim
Olecko